Die First Division 1935/36 war die zweite Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1935/36 auf rsssf.com

1935
Fußballsaison 1935/36